Иконокласт ( — «истребитель икон»):

 Иконокласт — иконоборец.
 Иконокласт — прозвание византийского императора Льва III Исаврянина (правил в 717—741 годы).
 «Иконокласт» (окт. 1649) — английское сочинение Джона Мильтона в ответ на «Образ королевский» (якобы дневник казнённого короля Карла I).
 Иконокласт (Иконоборец)— псевдоним английского политика Чарльза Брэдлоу (1833—1891).